Управление аэропортов Израиля () — израильское государственное управление, созданное в 1977 году по закону об аэропортах Израиля. Управление аэропортов Израиля отвечает за управление основными Израильскими гражданскими аэропортами и за управление наземных пограничных терминалов (КПП) на границах между Израилем и его соседями (Египтом, Иорданией и Палестинской автономией).

Список объектов ответственности

Аэропорты 

 Международный Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона
Аэропорт «Тимна» им. Илана и Асафа Рамонов
 Аэропорт Хайфа
 Аэропорт Герцлия
Аэропорт Рош-Пинна
Международный аэропорт Увда (прекратил работу)
Аэропорт Эйлат (прекратил работу)
Аэропорт Сде Дов (прекратил гражданские перевозки)

Пограничные терминалы 

Египет
 КПП Ницана
 КПП Таба
 КПП Рафиах
 КПП Нетафим

Иордания
 Мост Алленби
 КПП «Река Иордан»
 КПП Арава

Палестинская национальная администрация
 КПП Карни
 КПП Эрез
 КПП Керем Шалом

Ссылки 
 Официальный сайт 

Аэропорты Израиля
Государственные компании Израиля